Chantaburi (provincie), een provincie in het oosten van Thailand
Amphoe Mueang Chantaburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het oosten van Thailand
Chantaburi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Bisdom Chantaburi, een rooms-katholiek bisdom
Monthon Chanthaburi, was een Monthon in het oosten van Thailand
Chanthaburi (rivier)